Cornelia Roider (ur. 9 lipca 1994 w Oberndorfie) – austriacka skoczkini narciarska, reprezentantka SC Seekirchen.

Na międzynarodowej arenie zadebiutowała 12 sierpnia 2007 w Bischofsgrün podczas zawodów Letniego Pucharu Kontynentalnego, po skoku na odległość 59 m na skoczni średniej.

3 grudnia 2011 w pierwszym w historii konkursie Pucharu Świata kobiet w Lillehammer zajęła 44. miejsce, po skoku na odległość 78 m.

7 stycznia 2012 w Hinterzarten zdobyła pierwsze punkty w PŚ, zajmując 29. miejsce, po oddanym jedynym skoku (ze względu na odwołaną II serię) na odległość 84,5 metra.

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Austriackie skoczkinie narciarskie
Urodzeni w 1994